L'edizione 2009-2010 della A Profesionalna Futbolna Grupa è iniziata il 7 agosto 2009.
La squadra campione in carica è il Levski Sofia.

Squadre partecipanti 

  - Neopromossa 
 
 
 
 
  - Campione in carica
 
 

 
 
 
  - Neopromossa 
 
 
 
  - Neopromossa

Classifiche

Classifica finale 

: penalizzato di 6 punti.

Statistiche

Classifica marcatori

Verdetti 
 Campione di Bulgaria : 
   ammesso al 3º turno preliminare della UEFA Champions League 2010-11.
   ammesso al 2º turno preliminare della UEFA Europa League 2010-11.
   ammesso al 3º turno preliminare della UEFA Europa League 2010-11.
  ,  e  retrocesse in B PFG.
  promosse in A PFG.

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 2009
Calcio nel 2010
Campionato bulgaro di calcio